Павлодарский алюминиевый завод (ПАЗ) — Казахстанское предприятие-производитель глинозёма. Расположено в городе Павлодар, входит в состав АО «Алюминий Казахстана», в свою очередь, принадлежащего холдингу ENRC.

История 
В сентябре 1955 года постановлением Совета Министров СССР было принято решение о строительстве завода по производству глинозёма в городе Павлодар Казахской ССР. Технический проект предприятия годовой мощностью 600 тысяч был подготовлен Всесоюзным алюминиево-магниевым институтом (ВАМИ) в начале 1960-х.

Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 1964 году. В течение следующих пяти лет шёл ввод 2-й и 3-й очередей ПАЗа, и расширение мощности до 1 миллиона тонн глинозёма в год. 10 февраля 1971 года предприятие было награждено Орденом Трудового Красного Знамени.

В октябре 1987-го на базе завода было создано производственное объединение «Казглинозём». В состав ПО вошли: Павлодарский алюминиевый завод, Тургайское (ТБРУ) и Краснооктябрьское (КБРУ) бокситовые рудоуправления.

После распада СССР, в 1994 году, ПО «Казглинозём» было преобразовано в акционерное общество, а в 1996-м в АООТ «Алюминий Казахстана», вошедшее в состав Евразийской промышленной ассоциации (позже ЕФПК, ENRC, ныне ERG).

Деятельность 
Мощность предприятия — 1,4 млн тонн глинозёма в год, сырье поступает с Тургайского (г. Аркалык) и Краснооктябрьского (г. Лисаковск) бокситовых рудоуправлений, известнякового месторождения Керегетас в Павлодарской области. Энергетическая составляющая представлена Павлодарской ТЭЦ-1. Полученный глинозём направляется на Казахстанский электролизный завод для производства металлического алюминия в чушках.

Персоналии 
 Бакланов, Анатолий Васильевич — Герой Социалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны
 Алиева, Зина Сембаевна — полный кавалер ордена Трудовой Славы
 Поздняков, Виталий Николаевич — Герой Социалистического труда
 Софьин, Николай Степанович — Герой Социалистического труда

Примечания

Литература 
 Прокопов И. В., Мальц Н. С., Горелик И. Г., Поднебесный Г. П. — «Цветная металлургия», 1975,№ 22, с. 36-39
 Прокопов И. В. Мальц Н. С. Поднебесный Г. П. Цветные металлы 1975 № 9 С. 39 — 42.
 Мальц Н. С., Прокопов И. В., Поднебесный Г. П., Майер А. А. Цветные металлы 1980 № 11, с52 — 59
 Оптимизация и усовершенствование аппаратурно-технологической схемы процесса спекания красного шлама. Прокопов ИВ. Академия наук Казахской ССР, институт металлургии и обогащения, Алма-Ата 1975г
 Павлодарский алюминиевый / Б. М. Ишутин. — Алма-Ата : Казахстан, 1986. — 80 с.

Предприятия цветной металлургии Казахстана
Предприятия алюминиевой промышленности СССР
Предприятия Павлодара
Алюминий Казахстана